

Селище міського типу:
 Улянівка — Сумська область, Білопільський район

Села:
 Улянівка — Вінницька область, Барський район
 Улянівка — Вінницька область, Липовецький район
 Улянівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Улянівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Улянівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Улянівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Улянівка — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Улянівка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Улянівка — Житомирська область, Тетерівська сільська громада
 Улянівка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Улянівка — Запорізька область, Василівський район
 Улянівка — Запорізька область, Вільнянський район
 Улянівка — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Улянівка — Київська область, Білоцерківський район
 Улянівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Улянівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Улянівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Улянівка — Луганська область, Ровеньківська міська рада
 Улянівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Улянівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Улянівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Улянівка — Одеська область, Березівський район, Великобуялицька сільська громада
 Улянівка — Одеська область, Березівський район, Новокальчевська сільська громада
 Улянівка — Одеська область, Одеський район
 Улянівка — Одеська область, Подільський район
 Улянівка — Рівненська область, Дубенський район
 Улянівка — Сумська область, Конотопський район
 Улянівка — Харківська область, Красноградський район
 Улянівка — Херсонська область, Скадовський район
 Улянівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Улянівка — Хмельницька область, Славутський район
 Улянівка — Черкаська область, Маньківський район

 Улянівка — колишня назва села Вознесенське (Чернігівська область, Чернігівський район)
 Улянівка — колишня назва села Гаврилівка (Хмельницька область, Ізяславський район)
 Улянівка — колишня назва села Княжа Лука (Полтавська область, Хорольський район)
 Улянівка — колишня назва села Малинівка (Донецька область, Покровський район)
 Улянівка — колишня назва села Михайлівка (Миколаївська область, Миколаївський район)
 Улянівка — колишня назва села Олександрівське (Харківська область, Кегичівський район)
 Улянівка — колишня назва села Олянівка (Харківська область, Зачепилівський район)
 Улянівка — колишня назва села Петрашівка (Полтавська область, Полтавський район)
 Улянівка — колишня назва села Юхт (Хмельницька область, Красилівський район)

Селища:
 Улянівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Улянівка — Харківська область, Богодухівський район

 Улянівка — колишня назва селища Вишневе (Кіровоградська область, Маловисківський район)

Села:
 Улянівка — Вітебська область, Бешенковицький район
 Улянівка — Гомельська область, Єльський район

Див. також 
 Ульяновка — колишня назва міста Благовіщенське (Кіровоградська область)